ФК Дунав се односи на више фудбалских клубова: 

Србија:
 ФК Дунав Банатска Паланка
 ФК Дунав Велико Село
 ФК Дунав Прахово
 ФК Дунав Стари Бановци
 ФК Дунав Бачки Моноштор

Бугарска:
 ФК Дунав Русе